Термин «детали машин» может означать:
 Деталь
 Теория механизмов и машин